Танель Леок (; род. , , Эстония) — Эстонский мотокросс гонщик участвующий в FIM Motocross World Championship в классе MX1.

Биография 
Танель родился в городе Выру, Эстония, сейчас проживает в Бельгии. Его отец, Арво Леок, был мотокросс гонщиком и с детства обучал Танеля этому видом спорта, Танель получил свой первый мотоцикл уже в 5 лет. Он жил в Эстонии и в 16 лет окончил школу Сымерпалу, всё свободное от школы время он уделял мотокроссу, чтобы начать профессиональную карьеру.

Леок женился на Каролийне Кару 11 октября 2008. У них двое сыновей, Себастьян (род. 3 декабря 2007) и Трэвис Леок (род. 14 апреля 2010).

Карьера 

* Season in progress.

Complete MX1 World Championship Results 

* Season in progress

Примечания

Ссылки 

 Tanel Leok — Official site
 Tanel Leok profile at hondaproracing.com

Мотогонщики Эстонии